А́ну Ка́тарийна Ко́мси (; род. 9 января 1967, Коккола, Финляндия) — финская оперная певица (сопрано).

Биография 
В 1993 году окончила Академию Сибелиуса в Хельсинки. С 1994 по 1998 годы пела в Бременской опере. Исполняла сочинения Монтеверди, Пёрселла, Куперена, Рамо, Моцарта, Доницетти, Верди, Бизе, Сибелиуса, Дебюсси, Малера, Рихарда Штрауса, Шёнберга, Берга, Яначека, Бриттена, Пуленка, Шимановского, Лютославского, Шостаковича, Лигети, Шнитке, Фельдмана. Активно обращается к музыке современных композиторов (Хенце, Дьёрдь Куртаг, Хайнц Холлигер, Кайя Саариахо, Эса-Пекка Салонен, Чин Ынсук, Джонатан Харви, Джеймс Диллон, Джон Зорн, Джордж Бенджамин и др.).

Сестра-близнец — виолончелистка и вокалистка Пийя Комси. Муж — скрипач и капельмейстер Сакари Орамо.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Биография

Выпускники Академии имени Сибелиуса
Академические музыканты Финляндии
Оперные певцы и певицы Финляндии
Оперное сопрано
Сопрано Финляндии